Кокутковцы () — село,
Высыповецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122681603. Население по переписи 2001 года составляло 133 человека .

Географическое положение 
Село Кокутковцы находится на правом берегу реки Нестеровка,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Нестеровцы,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Высыповцы.

История 
 1816 год — дата основания.

Примечания